Ри́фы Миловзо́рова — группа из пяти островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Приморский район Архангельской области России.

Расположение 
Рифы расположены в северной части архипелага у северо-восточного окончания острова Пайера в районе мыса Острый Нос. На небольшом расстоянии от рифов находятся остров Столичка и остров Аполлонова.

Описание 
Рифы Миловзорова тянутся линией вдоль побережья острова Пайера с северо-запада на юго-восток. Расстояние от самого западного до самого восточного рифа — 2,5 километра. Самый крупный, центральный риф имеет в длину около 1 километра.

Названы в 1953 году в честь полярного капитана Павла Георгиевича Миловзорова.

Примечания

Топографические карты 

Миловзорова, рифы
Острова Баренцева моря